Carpenter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kenneth Carpenter
 Clarence Willard Carpenter
 Frank M. Carpenter
 G.D. Hale Carpenter
 George Herbert Carpenter
 Jerry H. Carpenter
 James S. Carpenter
 Kent E. Carpenter
 Philip Pearsall Carpenter
 William Benjamin Carpenter